Thibodeau ist der Familienname folgender Personen:

 François Thibodeau (* 1939), kanadischer Geistlicher, Altbischof von Edmundston
 Joseph-Henri Thibodeau (um 1890–nach 1919), kanadischer Opern- und Operettensänger (Tenor)
 Lysanne Thibodeau (1959–2018), kanadische Filmregisseurin und Musikerin
 Michèle Thibodeau-DeGuire (* 1941), kanadische Ingenieurin
 Serge Patrice Thibodeau (* 1959), kanadischer Schriftsteller
 Tom Thibodeau (* 1958), US-amerikanischer Basketballtrainer

Siehe auch:
 Thibaudeau
 Thibodaux
 Thibodeaux